Ponticus ist der Name oder Beiname folgender Personen:

 Euagrios Pontikos (latinisiert Evagrius Ponticus; 345–399), christlicher Mönch („Wüstenvater“), Asket und Schriftsteller
 Lucius Licinius Lucullus (Beiname Ponticus, auch Lukullus oder Lukull; * 117 v. Chr.; † 56 v. Chr.), römischer Senator und Feldherr

Siehe auch:
 Pontikos